Самцевич — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Самцевич, Семён Андреевич (1902—1982) — белорусский учёный-микробиолог, член-корреспондент АН БССР.
 Самцевич, Василий Андреевич (1889—1973) — белорусский педагог, заслуженный учитель БССР.

См. также